Impact One Night Only es una serie de eventos de lucha profesional organizados por Impact Wrestling (anteriormente conocida como Total Nonstop Action Wrestling (TNA)). La mayoría de los eventos se graban y se publican más tarde periódicamente como una transmisión de pago por visión de tres horas. La serie comenzó a emitirse en abril de 2013, con nuevos PPV lanzados el primer viernes de cada mes, a excepción de los meses que cuentan con un evento de pago por visión de Impact en vivo, con algunas excepciones. Cada espectáculo es temático, por ej. con temática de la X Division o la división en parejas de Impact. Promovidos como "especiales" individuales, los eventos, a diferencia de los eventos de pago por visión en vivo, no están conectados a las historias presentadas en la programación semanal de televisión de TNA ni entre sí, aunque posteriormente los eventos de One Night Only también incorporaron historias en luchas y situaciones . El 11 de enero de 2013, la, en ese entonces, presidenta de Impact, Dixie Carter, anunció este concepto como parte de un cambio en su programación de PPV
. Antes del cambio, Impact Wrestling realizaba eventos de pago por evento en vivo mensualmente.
Jeremy Borash y Josh Mathews se encargan de los deberes de comentarios.
Desde 2018, los eventos de One Night Only se lanzan exclusivamente en Global Wrestling Network, y ahora son eventos especiales solo en GWN. Impact Wrestling aumentó su lista de eventos [|PPV]] en vivo en 2018.También tiene eventos exclusivos para la aplicación Twitch. 

IMPACT One Night Only

Historia
El 11 de enero de 2013, la Presidenta de TNA Dixie Carter anunció que cambiarían la programación de sus PPVs en 2013. Cancelarían todos sus eventos, a excepción de los 4 grandes (Genesis, Lockdown, Bound for Glory y Slammiversary) y, a cambio, emitirían un PPV especial temático cada mes. Estos especiales de tres horas se grabarían el primer viernes de cada mes. Esta estrategia empezaría a aprtir de abril de 2013.

Eventos

X-Travaganza

TNA hizo honor a la División X teniendo luchas de estrellas pasadas, presentes y futuras de esta división. Como parte de la gira de retiro, Jerry Lynn tuvo su última lucha en la TNA en el evento. Fue grabado el 12 de enero de 2013 en la Zona de Impacto en Orlando, Florida, fue transmitido el 5 de abril de 2013.

 Christian York derrotó a Alex Silva, Jimmy Rave, Lince Dorado, Matt Bentley, Puma y Sam Shaw en un Xscape Match. (16:01)
 York cubrió a Dorado después de un Neckbraker
 York cubrió a Puma después de un Neckbreaker
 Bentley cubrió a Silva después de un Neckbreaker de Shaw
 Rave cubrió a Shaw después de un Fireman's carry
 York cubrió a Bentley después de un Mood Swing
 York logró escapar de la jaula.
 Kid Kash & Douglas Williams derrotaron a Rashad Cameron & Anthony Nese. (13:17)
 Williams cubrió a Nese después de un «Rolling Chaos Theory».
 Chavo Guerrero derrotó a Robbie E con Joseph Parks como árbitro especial. (05:10)
 Guerrero cubrió a Robbie después de un «Frog Splash».
 Kenny King derrotó a Zema Ion, Mason Andrews y Rubix en un Ultimate X. (15:23)
 Rubix fue quien originalmente descolgó la "x", sin embargo, King no le dejó tocar el piso.
 Bad Influence (Christopher Daniels & Kazarian) derrotaron a Petey Williams & Sonjay Dutt. (12:48)
 Kazarian cubrió a Dutt después de un «Fade to Black» y un «BME» de Daniels.
 Rob Van Dam derrotó a Jerry Lynn en No DQ match. (16:58)
 RVD cubrió a Lynn después de un «5-Star Frog Splash».
 Austin Aries derrotó a Samoa Joe. 
 Aries cubrió a Joe después de un «Sunset Flip Pinfall».

Joker's Wild

24 hombres compiten por 100,000$. Los equipos son elegidos al azar, los ganadores de sus respectivas luchas, son enviados directamente a la batalla real del evento estelar. El evento fue grabado el 12 de enero de 2013 en la Zona de Impacto en Orlando, Florida y fue emitida por PPV el 3 de mayo de 2013.

 Christian York & James Storm derrotaron a Gunner & Crimson
 Storm cubrió a Gunner después de un Last Call
 Jessie Godderz & Mr. Anderson derrotaron a Kid Kash & Doug Williams
 Anderson cubrió a Kash con un Inside Cradle 
 Christopher Daniels & Samoa Joe derrotaron a Chavo Guerrero, Jr. & Rob Van Dam
 Joe cubrió a RVD después de un Muscle Buster
 Bobby Roode & Joseph Park derrotaron a Zema Ion & Robbie E

 Aces & 8s (Devon & DOC derrotaron a Hernández & Alex Silva
 DOC cubrió a Silva después de una Chokeslam
 Robbie T & Matt Morgan derrotaron a Joey Ryan & Al Snow
 Morgan cubrió a Snow después de una Carbon Footprint.
 James Storm ganó el Joker's Wild Tag Team Tournament
 Storm eliminó finalmente a Roode, ganando la lucha.

Hardcore Justice 2 

Reglas violentas para estrellas de la lucha extrema. Fue grabado el 19 de marzo de 2013 en la Zona de Impacto en Orlando, Florida y fue trasmitido el 5 de julio de 2013.

 The Latin American Xchange (Homicide & Hernández) derrotaron a The Disciples of the New Church (Sinn & Slash) en un Street Fight. (10:09)
 Hernández cubrió a Sinn después de un «Splash».
 ODB derrotó a Jackie Moore en una lucha violenta de Knockouts. (09:18)
 ODB cubrió a Moore después de un «Facebuster».
 Bad Influence (Christopher Daniels & Kazarian) derrotaron a Generation Me (Jeremy & Max Buck) en un Ladder match (13:31)
 Kazarian logró descolgar el cheque.
 Como consecuencia, Bad Influence ganó un cheque de 20.000 dólares
 Shark Boy derrotó a Gunner, Crimson, Little Guido, Funaki, Sam Shaw, Johnny Swinger, 2 Cold Scorpio y Devon Storm en un Extreme Gauntlet match. (19:27)
 James Storm, Magnus & Bob Holly derrotaron a Aces & Eights (D.O.C., Wes Brisco & Knux) en una Extreme Elimination match (12:53)
 Holly cubrió a Knux después de un "Alabama Slam"
 Brisco cubrió a Holly con un "Schoolboy "
 Magnus cubrió a Brisco después de un "Mag Daddy Driver"
 DOC cubrió a Magnus después de una "Chokeslam"
 Storm cubrió a DOC después de un "Last Call" 
 Joseph Park venció a Judas Mesías (con James Mitchell) en un Monster's Ball Match (12:20)
 Originalmente Mesías y Mitchell habían retado a Abyss, sin embargo, debido a la ausencia de él, retaron a su hermano Joseph.
 Josep cubrió a Mesías después de un «Black Hole Slam».
 Jeff Hardy & Brother Runt derrotaron a Team 3D (Bully Ray & Devon) en un Tables match (09:44)
 Hardy rompió la mesa con Devon aplicando un Suplex.

Gauntlet match

10 Reunion 

Evento recordando los diez años de la empresa, con luchadores que estuvieron en la empresa en sus primeros años y el regreso del cuadrilátero de seis lados.  Fue grabado el 17 de marzo de 2013 en la Zona de Impacto en Orlando, Florida y será trasmitido el 2 de agosto de 2013.
 Kenny King derrotó a Petey Williams y Sonjay Dutt (12:52)
 King cubrió a Williams después de un Royal Flush
 Velvet Sky derrotó a Gail Kim (5:28)
 Sky cubrió a Kim después de un Watch Yo' Face
 Matt Morgan derrotó a Joseph Park, :en:Johnny Devine, Shark Boy, :en:Chase Stevens, Cassidy Riley, Robbie E, Jessie Godderz, Mr. Anderson and Johnny Swingeren un Gauntlet match (22:03)
 Morgan eliminó finalmente a Park ganando la lucha.
 Team 3D (Bully Ray y Devon) derrotaron a The Latin American Xchange (Homicide y Hernández) y Bad Influence (Christopher Daniels y Kazarian) (12:37)
 Devon cubrió a Homicide después de un 3D.
 Jeff Hardy derrotó a Austin Aries (12:57)
 Jeff cubrió a Aries con un Small Package.
 Bobby Roode derrotó a James Storm (13:56)
 Roode cubrió a Strom con un Roll Up.
 Kurt Angle derrotó a Samoa Joe (12:17)
 Angle cubiro a Joe después de un Olympic Slam.

Gauntlet match

Outbreak 

El 2 de marzo de 2014, 14 luchadores de la TNA formaron parte de un supershow entre TNA y WRESTLE-1 en Tokio, Japón. TNA grabó el evento para emitirlo como un pay-per-view One Night Only. El Campeonato Mundial Peso Pesado, Campeonato de la División X y Campeonato Mundial en Parejas de la TNA fueron defendidos durante el evento. El evento también contó con varias luchas que no implicaron luchadores de la TNA, llamadas "Parte 1". A continuación están las luchas grabadas para el PPV One Night Only, "Parte 2", que será trasmitido el 4 de julio.

 Bad Influence (Christopher Daniels & Kazarian) derrotaron a Junior Stars (Kōji Kanemoto & Minoru Tanaka) (10:43)
 Daniels cubrió a Tanaka después de un "Bad Elimination".
 Gail Kim derrotó a Madison Rayne. (5:26)
 Kim cubrió a Rayne después de un "Eat Defeat".
 Abyss y Yoshihiro Takayama empataron. (6:45)
 El árbitro declaró la lucha un empate después de que Abyss y Takayama comenzaron a intercambiar golpes fuera del ring.
 Después de la lucha, Abyss y Takayama continuaron peleando tras bastidores.
 Masakatsu Funaki derrotó a Bobby Roode. (11:27)
 Funaki forzó a Roode a rendirse con un "Ankle Lock".
 Después de la lucha, Funaki desafió a Kurt Angle (quien no estaba presente en el evento) a una lucha.
 Keiji Mutō, Rob Terry & Taiyo Kea derrotaron a Desperado (Masayuki Kono y René Duprée) & Samoa Joe. (13:34)
 Mutō cubrió a Duprée después de un "TKO" de Kea y un "Shining Wizard".
 Durante la lucha, Kazma Sakamoto y Ryoji Sai interfirieron a favor de Kono, Duprée y Joe.
 Durante la lucha, Joe abandonó a Desperado.
 The BroMans (Robbie E & Jessie Godderz) derrotaron a The Wolves (Davey Richards & Eddie Edwards) (c) y Team 246 (Kaz Hayashi & Shūji Kondō), ganando el Campeonato Mundial en Parejas de la TNA. (12:45)
 Godderz cubrió a Hayashi después de un "Bro Down".
 Seiya Sanada derrotó a Austin Aries, ganando el Campeonato de la División X de la TNA. (17:40)
 Sanada cubrió a Aries después de dos "Moonsaults".
 Después de la lucha, Aries levantó el brazo de Sanada en señal de respeto.
 Magnus derrotó a Kai, reteniendo el Campeonato Mundial Peso Pesado de la TNA. (14:37)
 Magnus cubrió a Kai después de un "Magnus Driver" y un "Diving Elbow Drop".

Referencias

One Night Only
Lucha libre profesional en 2013
Lucha libre profesional en 2014